Camille Robert (1872-1957), compositeur et parolier français
 Camille Robert (1990 -), historienne et autrice québécoise